Железово-2 — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена у автодороги Псков — Изборск — Шумилкино (), в 1 км к западу от границы с Эстонией; в 9 км к северо-западу от волостного центра, деревни Лавры и в 20 км к юго-западу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 14 жителей.

Ссылки 
 Карта O-35-091-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района